Elitserien 1996/1997 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1996/1997
Elitserien i bordtennis för herrar 1996/1997
Elitserien i bordtennis för damer 1996/1997
Elitserien i handboll för herrar 1996/1997
Elitserien i handboll för damer 1996/1997
Elitserien i innebandy för herrar 1996/1997
Elitserien i ishockey 1996/1997
Elitserien i bandy 1996/1997
Elitserien i bandy för damer 1996/1997
Elitserien i volleyboll för herrar 1996/1997
Elitserien i volleyboll för damer 1996/1997